Hello (banda) - grupo inglês de glam rock
 Hello (álbum) - da banda 4Lyn
 Hello (Google) - programa de compartilhamento de fotos do Google
 Heello - rede social fundada por Noah Everett
 Hello (canção de Adele) - de 2015
 Hello (canção de Ice Cube) - de 1999
 Hello (canção de Martin Solveig) - de 2011
 Hello (canção de Shinee) - de 2010
 Hello (Follow Your Own Star) - canção da cantora estadunidense Christina Aguilera

Desambiguação